Croydon désigne notamment :

Patronyme 

 John Croydon (1907-1994), directeur de production et producteur de cinéma britannique.

Toponyme

Australie 
 Comté de Croydon, zone d'administration locale dans le nord du Queensland ;
 Croydon (Queensland), ville située dans le comté de Croydon ;
 Croydon (Nouvelle-Galles du Sud), ville située dans la municipalité d'Ashfield et dans le conseil de Burwood en Nouvelle-Galles du Sud.

États-Unis 
 Croydon (New Hampshire), ville située dans l'État du New Hampshire ;
 Croydon (Pennsylvanie), ville située dans l'État de Pennsylvanie ;
 Croydon (Utah), ville située dans l'État de l'Utah.

Royaume-Uni 
 Croydon village anglais situé dans le Cambridgeshire ;
 Croydon, district de Londres ;
 Croydon Central (circonscription britannique) ;
 Croydon South (circonscription britannique) ;
 Croydon North (circonscription britannique) ;
 Croydon, ville du district londonien homonyme.

Voir aussi 
 

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis